Заточка режущего инструмента — операция черновой или предварительной обработки режущей кромки только по передней поверхности, только по задней поверхности, по передней и задней поверхностям. Эта операция позволяет быстро снять слой металла и задать требуемую форму режущему инструменту. После заточки на обработанной поверхности остаются глубокие риски. После заточки выполняются операции доводки и полировки для придания режущей кромке окончательной геометрии и формы, угла заострения, класса шероховатости.

Принципы заточки 
Качество заточки зависит не только от применяемых абразивов. В зависимости от заточки и от вида стали, используемой для ножа, можно получить нож, который разрежет кусок войлока 10 раз и затупится, а можно и нож, который может разрезать кусок войлока более ста раз.

Заточка металлорежущего инструмента 

Заточка металлорежущего инструмента — операция, обеспечивающая надлежащие режущие свойства инструмента путём придания их рабочим поверхностям определённой геометрической формы.

Заточка инструмента выполняется не только при производстве инструмента, на инструментальном производстве, но и в течение срока его службы по мере необходимости, по мере затупления.

Качество заточки инструмента определяет производительность обработки резанием и чистоту получаемых этой обработкой поверхностей. Плохо заточенный инструмент очень быстро «садится», то есть окончательно теряет необходимую геометрию режущих поверхностей и становится непригодным для использования.

Заточка металлорежущего инструмента, изготовленного из инструментальной стали, производится шлифовальными электрокорундовыми кругами, твёрдосплавного инструмента — карборундовыми кругами. Несмотря на то, что заточка резцов со сменными твердосплавными пластинками не предусмотрена, в отдельных случаях возможно переточить такую пластинку, не имеющую выкрашивания по режущей кромке.

В зависимости от формы и типа металлорежущего инструмента применяются круги тарельчатой, чашечной или плоской формы.

Заточка инструмента производится как с применением охлаждающей жидкости, так и без неё.

Существуют также способы безабразивной заточки инструмента — электрическая заточка (анодно-механический и электроконтактный) и химико-механическая шлифовка. Наибольшее распространение получила анодно-механическая заточка (см. Анодно-механическая обработка, Электроэрозионная обработка).

После заточки инструмент подвергается доводке, которая придаёт лезвиям и рабочим поверхностям инструментов высокую чистоту.

Примечания

Литература 
 Точка и правка режущего инструмента. // Леонид Павлович Левин. Резьба по дереву.  , 1957 г.
 Митин С. Заточка ножа. Основы. // Журнал «Калашников». — 2013. — № 2. — С. 86—90.
 Миловидов В. И снова о заточке // Ножъ. — 2004. — № 1(2).

См. также 
 Заточной станок
 Заточник
 Электроточило
 Шлифование
 Полирование
 Точка

Ссылки 
 Заточка сверлаhttps://forum.guns.ru/forumtopics/224.html

Заточка режущего инструмента